7 Seconds – film del 2005 diretto da Simon Fellows
 7 Seconds – gruppo musicale hardcore punk statunitense
 7 Seconds – singolo di Youssou N'Dour e Neneh Cherry del 1994
 Seven Seconds – serie televisiva del 2018